Мойдунов — киргизская фамилия. Известные носители:
 Мойдунов, Жумакадыр (род. 1938) — киргизский советский колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Мойдунов, Эрмек (1944—2015) — советский и киргизский певец, народный артист Киргизии.